Batu Raja (Pondok Kubang), een plaats in Indonesië
Batu Raja (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië
Batu Raja (Tadu Raya), een plaats in Indonesië